El término inseguridad puede referirse, en esta enciclopedia:

a la inseguridad emocional;
a la inseguridad informática;
a la inseguridad laboral;